Rai puede referirse a:

 Radiotelevisione Italiana: la radiotelevisión pública de Italia.
 Real Academia de Ingeniería de España (RAI).
 Radio Andalucía Información, canal de radio noticias 24 horas de Andalucía (España).
 Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI): registro de morosos o fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias, mantenido por el Centro de Cooperación Interbancaria (CCI).
 Rai: Nombre que recibe la almadía o nabata en Cataluña (España).
 Raï: un género musical iniciado a principio del siglo XX en los alrededores de Orán (Argelia).
 Raí Souza Vieira de Oliveira: un exfutbolista brasileño.
 Rai: etnia que habita en la zona de Kosi en Nepal.
 Rai, una comuna del departamento de Orne, en Francia.
 Rai: unidad de superficie usada en Tailandia, equivalente a 1600 m².
 Piedras rai, un antiguo sistema monetario de la isla Yap, en Micronesia.